Pseudodiscula är ett släkte av svampar. Pseudodiscula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudodiscula